Пара Леандер Паес / Радек Штепанек — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионы — Максим Мирный и Даниэль Нестор — защищали свой титул и дошли до четвертьфинала.

Посев 
Все сеяные пары начали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Второй раунд)
  'Леандер Паес /  Радек Штепанек (Титул)

<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Второй раунд)
<li>  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Четвертьфинал)
<li>  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Финал)
<li>  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Shanghai ATP Masters 1000 2012